Le nom Hollister peut désigner :

Patronyme 
George K. Hollister (1873-1952), directeur de la photographie américain ;
Ned Hollister (1876-1924), zoologiste américain.

Lieux 
Hollister (Californie) ;
Hollister (Caroline du Nord) ;
Hollister (Idaho) ;
Hollister (Missouri) ;
Hollister (Oklahoma).

Autres 
Hollister Co., une marque de vêtements californienne ;
Hollister Incorporated (Hollister Inc), une société de matériel médical.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme